Die Liste der österreichischen Abgeordneten zum EU-Parlament (1995–1996) listet alle österreichischen Mitglieder des Europäischen Parlaments ab dem EU-Beitritt Österreichs am 1. Jänner 1995. Am 13. Oktober 1996 fand während der laufenden Legislaturperiode 1994–1999 die Europawahl in Österreich 1996 statt.

Abgeordnete

Weblinks 

 Österreichische Abgeordnete zum Europäischen Parlament seit 1995

!
Osterreich